Споменик храбром возачу налази се у Зетској улици у Београду. Бронзана спомен плоча је подигнута Милану Јанковићу 1964. године.

О догађају 
Милан Јанковић из Ужица је 4. октобра 1963. возио камион уз Цетињску улицу у Београду. На врху улице отказао је и мотор и кочнице. Камион са теретом од неколико тона је почео да се креће уназад низ стрму улицу нагло повећавајући брзину. Возач је покушавао да заустави камион, али му то није полазило за руком. Камион је великом брзином прошао кроз обично оптерећену раскрсницу са улицом 29. новембра (данас Булевар деспота Стефана), која је на срећу била без возила. Видевши да не може да заустави камион он је у висини Зетске улице нагло смотао волан и камион је ударио у зграду. Камион се преврнуо и несрећни возач је погинуо. Нико други није страдао у тој несрећи. Удружење возача и аутомеханичара му је подигло спомен плочу на згради где се камион зауставио. Оштећење на згради и данас постоји.

Референце 

Споменици на Старом граду (Београд)
Споменици у Београду